Rason (anciennement Rajin-Sŏnbong) est une ville de Corée du Nord.
 Le Xyrichtys novacula ou rason, est un poisson osseux, benthique, littoral, de la famille des labridés.